Зубов, Николай Васильевич (лётчик)
 Зубов, Николай Васильевич (учёный) — лауреат Госпремии России